Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1962/1963 vanns av Tottenham Hotspur, England  som i finalen slog Atlético Madrid, Spanien med 5–1.

Preliminär omgång

Första omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

 Cup Winners' Cup 1962-63 Results at UEFA.com  
 Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation  

1962 i Europa
1963 i Europa
Fotbollssäsongen 1962/1963
1962/1963